Eno – album muzyczny zespołu Varius Manx
 Eno – niemiecki raper
 Eno – japońskie imię szóstego patriarchy zen
 Brian Eno